Прімейра ліга 2007—2008 — 74-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул втретє поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Порту було знято 6 очок внаслідок підкупу суддів у сезоні 2003-04.
2. З клубу Белененсеш було знято 3 очки за участь у матчі незаявленого гравця.
3. Клуб Боавішта було виключено з внаслідок Прімейра-ліги через підкуп суддів у сезоні 2003-04.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2007—2008
Португалія
Португалія
2007 у португальському спорті
2008 у португальському спорті